1. HNL 1994./95. (Prva hrvatska nogometna liga 1994./95.) je četvrto po redu nogometno natjecanje I. razreda u samostalnoj Hrvatskoj koje je organizirao Hrvatski nogometni savez. Natjecanje je započelo 14. kolovoza 1994. godine, a završilo 4. lipnja 1995. godine utakmicama 30. kruga.

Natjecateljski sustav 
Po prvi puta je broj momčadi u 1. HNL smanjen. Momčadi su igrale dvokružni natjecateljski sustav, a prvakom je postala momčad koja je osvojila najviše bodova. Prvi puta je primijenjen novi sustav bodovanja, pobjeda = 3 boda (do tada 2 boda). Četiri posljednje plasirane momčadi u sljedećoj sezoni ispale su u niži razred natjecanja, novoformiranu 1. B HNL.

Ljestvica učinka

Rezultati

Zanimljivosti 
 Najbolji je strijelac lige bio Robert Špehar, igrač Osijeka, postigavši 23 pogotka.
 Najboljim je igračem također postao Robert Špehar.

Nastup klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 Pretkolo:  Legia Varšava – Hajduk Split 0:1, 0:4
 Skupina C:Hajduk Split –  Benfica 0:0, 1:2 Steaua Bukurešt – Hajduk Split 0:1, 4:1Hajduk Split –  Anderlecht 2:1, 0:0
 1/4 finale: Hajduk Split –  Ajax 0:0, 0:3
 Kup pobjednika kupova:
 1. kolo: Croatia Zagreb –  Auxerre 3:1, 0:3

Poveznice 
 2. HNL 1994./95.
 3. HNL 1994./95.
 4. rang HNL-a 1994./95.
 5. rang HNL-a 1994./95.
 6. rang HNL-a 1994./95.
 7. rang HNL-a 1994./95.
 Ostale lige 1994./95.
 Hrvatski nogometni kup 1994./95.

Izvori i napomene 

UEFA Intertoto Cup 1995
Dnevni list Vjesnik, brojevi od 15. kolovoza 1994. do 5. lipnja 1995.

1994./95.
 1